Dannenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Dannenmann (1907–1993), evangelischer Theologe und Gründer des CJD
 Christopher Dannenmann (1938–2020), evangelischer Theologe und langjähriger Leiter des CJD
 Friedrich Dannenmann (1864–1952), deutscher Bauwerkmeister
 Matthias Dannenmann (1943–2021), evangelischer Theologe
 Steve Dannenmann (* 1966), US-amerikanischer Pokerspieler

Dannenmann ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Omnibus Dannenmann

Siehe auch:
 Dannemann